Mirtillo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Orites myrtoidea.
 El nombre común de la planta Vaccinium myrtillus.